O Petone Football Club é um clube amador de futebol com sede em Lower Hutt, Nova Zelândia. A equipe compete na Central Premier League.

História 
O clube foi fundado em 1898.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 1898